Thalassoascus är ett släkte av svampar. Thalassoascus ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thalassoascus